Gunnar Larsson (dirigent esportiu) (1940–2020), dirigent esportiu i polític suec
 Gunnar Larsson (esquiador de fons) (nascut el 1944), esquiador de fons suec
 Gunnar Larsson (nedador) (nascut el 1951), nedador suec
 Gunnar Larsson (polític) (1908–1996), polític suec